

Колберт — місто, штат Джорджія
 Колберт — місто, штат Оклахома